est une expression anglaise signifiant « Je veux des bonbons » et peut faire référence à :
 , une chanson du groupe  enregistrée en 1965 et reprise par plusieurs artistes ;
 , un album du groupe Bow Wow Wow sorti en 1982 ;
 I Want Candy, un film britannique de Stephen Surjik sorti en 2007.